MK-Reihe steht für:
 Reihe der Münchener Kommentare, Gesetzeskommentare aus dem Münchener Verlag C. H. Beck
 Magirus-Deutz MK-Reihe, Familie von Nutzfahrzeugen von Magirus-Deutz und später Iveco

Siehe auch:
 MK